Boema se poate referi la:

 Boem, boemă sau viața boemă este un mod de viață în care trăiesc boemii, bazat pe nepăsare și privare materială;

 Geografie
 Boemia – denumirea teritoriului pe care s-a constituit statul ceh;
 Boemia – denumirea Cehiei, în cadrul Imperiului Habsburgic, între 1526 și 1918;
 Muzică
 1896 Boema (La bohème) – operă în patru acte de Giacomo Puccini;
 1897 Boema (La bohème) – operă în patru acte de Ruggero Leoncavallo;

 Altele
 Boemă – termen folosit în critica literară.